Епископ Пахо́мий (, в миру Иоанн Морарь ; ) — архиерей Православной старостильной церкви Румынии, епископ Врынченский (1992—2006).

Биография 

Родился в 1936 году в жудеце Алба, недалеко от города Алба-Юлия.

В 1950 году поступил в  настоятелем которого был иеромонах . Весной 1953 года иеромонах Евлогий вместе с братией монастыря, а также приходы в Теюше и Тецу (Tețu), а также прихожане их семи других населённых пунктов вернулись в богослужебной практике на юлианский стиль. Так как Рымецкий монастырь входил в состав Клужской митрополии, иеромонах Евлогий испросил благословения на возвращение юлианского календаря в жизни обители у митрополита Клужского, но получил отказ. Была подана апелляция в прокуратуру Бухареста, но государственная служба отклонила иск. Повторное прошение в Клужскую митрополию не возымело действия, кроме того, митрополия начала агитационную кампанию среди населения по предотвращению назревающего раскола. Так как агитация сопровождалась в ряде случаев угрозами, поборники старого стиля укрепились в своём решении.

В 1955 году иеромонах Евлогий, монах Пахомий вместе с пятью другими насельниками обители были арестованы органами безопасности и этапированы в мэрию Рымеца, а позднее, на период ареста, заключены в тюрьме Аюда. В ходе суда монашествующие проживали в тюрьме города Турда. Иеромонах Евлогий был осуждён на один год лишения свободы, а монах Пахомий — на полгода тюремного заключения.

Епископское служение

Примечания 

Куковский монастырь
Епископы Православной старостильной церкви Румынии